Ardo est un prénom masculin estonien. Ce prénom peut désigner:

Prénom
Ardo (VIII siècle), noble wisigoth
 (né en 1988), lutteur gréco-romain estonien
 (né en 1958), économiste et gouverneur de la banque d'Estonie
Ardo Kreek (né en 1986), joueur estonien de volley-ball
 (mort en 843), hagiographe français
 (né en 1974), compositeur et acteur estonien

Homonymie de prénom
Prénom estonien